Ян Потоцький

Відомі носії 
 Ян Потоцький — староста генеральний подільський, воєвода брацлавський, писар польний коронний
 Ян Потоцький — ротмістр, тлумацький староста, син Станіслава
 Ян Потоцький — брацлавський воєвода, червоногородський староста  
 Ян Потоцький — брацлавський каштелян
 Ян Потоцький — канівський староста, дідич Бучача
 Ян Потоцький (1761—1815) — польський письменник
 Ян Теодорик Потоцький — галицький підкоморій, кальвінський діяч

Потоцькі